Деион (; Deion; Deioneus) може да се отнася за:

 Деион (син на Еол), цар на Фокида
 Деион (син на Еврит)
 Деион (син на Херакъл)

Други 
 Деионей (Δηιονεύς), цар, баща на Диа, съпругата на Иксион
 Диона, титанида